Église (französisch für Kirche) ist Namensbestandteil folgender französischer Gemeinden:

 Neuve-Église im Département Bas-Rhin
 Sainte-Mère-Église im Département Manche mit dem Kernort Sainte-Mère-Église (Sainte-Mère-Église) 
 Nouvelle-Église im Département Pas-de-Calais 
 Vieille-Église im Département Pas-de-Calais
 Belle-Église im Département Oise
 Neuf-Église im Département Puy-de-Dôme

Siehe auch:
 Neuve-Église